Die Saison 1997/98 der Oberliga Nord war die 42. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde in zwei Staffeln – Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein – ausgetragen.

Die Meisterschaft in der Staffel Niedersachsen/Bremen sicherte sich der Lüneburger SK mit 13 Punkten Vorsprung auf den BV Cloppenburg. In der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein errang Holstein Kiel den Titel mit neun Punkten Vorsprung auf den TuS Hoisdorf. Den Lüneburgern gelang damit ungeschlagen der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga. Neben den beiden Staffelmeistern stieg auch der Vizemeister der Staffel Niedersachsen/Bremen, der BV Cloppenburg, als dritte Mannschaft in die Regionalliga auf, nachdem sich die Mannschaft in den Aufstiegsspielen gegen den TuS Hoisdorf durchgesetzt hatte.

Die Abstiegsränge in der Staffel Niedersachsen/Bremen belegten der FC Schüttorf 09, der SC Harsum und der Blumenthaler SV. Aus der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren der TSV Nord Harrislee und der ASV Bergedorf 85 die sportlichen Absteiger. Der TSV Nord Harrislee zog seine Mannschaft nach der Saison freiwillig in die achtklassige Kreisliga Flensburg des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes zurück.

Aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga stiegen jeweils als Staffelsieger Blau-Weiß Lohne und der MTV Gifhorn sowie die dritte Mannschaft von Werder Bremen als Meister der Verbandsliga Bremen in die Staffel Niedersachsen/Bremen auf. Die Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren der TuS Felde aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein sowie Rasensport Elmshorn aus der Verbandsliga Hamburg als jeweilige Meister. Über die Aufstiegsspiele der Vizemeister der beiden Verbandsligen qualifizierte sich der 1. FC Phönix Lübeck als dritter Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein. Aus der Regionalliga Nord stiegen Göttingen 05 und der SV Atlas Delmenhorst in die Staffel Niedersachsen/Bremen ab.

Staffel Niedersachsen/Bremen

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Oberliga 
Der Vizemeister der Verbandsliga Schleswig-Holstein, der 1. FC Phönix Lübeck, und der Vizemeister der Verbandsliga Hamburg, der Glashütter SV, spielten nach Saisonende in zwei Partien einen dritten Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein aus.

Nachdem Glashütte das Hinspiel in Lübeck mit 2:0 gewonnen hatte, glichen die Lübecker die Partie in Norderstedt-Glashütte nach regulärer Spielzeit durch ein 2:0 aus. In der anschließenden Verlängerung schraubten die Lübecker das Ergebnis auf 4:1 und stiegen als dritte Mannschaft auf.

|}

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Tabellenzweiten der Staffeln Niedersachsen/Bremen, BV Cloppenburg, und Hamburg/Schleswig-Holstein, TuS Hoisdorf, spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen den dritten Aufsteiger in die Regionalliga Nord aus. Das Hinspiel in Hoisdorf endete – trotz eines Pausenrückstands – mit einem 2:1-Sieg für die Hausherren, ehe die Cloppenburger das Rückspiel im eigenen Stadion klar mit 6:0 gewannen und sich den Regionalliga-Aufstieg sicherten.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen 1997/98 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nord Hamburg/Schleswig-Holstein 1997/98 bei fussballdaten.de

1997
Fußballsaison 1997/98